Juquilita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juquilita, San Agustín Loxicha, ort, Oaxaca, 
 Juquilita, San Pedro Ixtlahuaca, ort, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar